A Proliga de 2014/2015 foi a 12ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 11 equipas, em duas fases. O Dragon Force (FC Porto) conquistou o seu 2º Título.

Clasificação Fase Regular

Calendário

Apuramento de Campeão

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.eurobasket.com/Portugal/basketball-Proliga_2014-2015.asp

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=compstat&id=5067

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5067&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5067&layout=resultados